Klet oder Klet’ steht für:

 den Berg Kleť in Tschechien
 das Kleť-Observatorium am Berg Klet’
 den nach beiden benannten Asteroiden (2199) Klet

 Familienname
 Georg Klet (auch Klett) (1467–1513), Stadtschreiber und Alchemist in Görlitz